Le nom de Lizars est celui d'une famille d'artistes et de graveurs d'origine écossaise :

 David Lizars (1754-1812), graveur et éditeur, père de :
 John Lizars (c.1787-1860), professeur de chirurgie au Royal College of Surgeons,
 William Home Lizars (1788-1859), graveur, artiste et éditeur,
 Daniel Lizars (1793-1875), son fils, graveur et éditeur.

L'entreprise familiale subit une banqueroute en 1832.